La saison 2002-2003 du Championnat de Belgique masculin de handball de deuxième division est la  saison de la deuxième plus haute division belge de handball.

Organisation du championnat

Compétition

Classement 
Le classement final est :

|}

Matchs

Notes et références 

2002-2003
Handball D2 2002-2003
Handball D2 2002-2003
Belgique M2